Натуральне число 223
 223 рік до нашої ери
 223 рік нашої ери